Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów 1976/1977 – 5. sezon Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów rozgrywanego od 1976 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące 
  ÖMV Blau Gelb Wiedeń
  Iskra Ługańsk
  Chicopee/AEC-Wanroij
  Wisła Kraków
  SC Dynamo Berlin
  ASPTT Montpellier
  VOG Antwerpen
  Újpest Dózsa
  KPS Brno
  ŽOK Rijeka
  CSKA Sofia
  Vasas SC
  Rapid Wiedeń

Rozgrywki

1/8 finału 

|}

Ćwierćfinał 

|}

Turniej finałowy 
 Roulers

Tabela

|}

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Puchar Europy Zdobywczyń Pucharów siatkarek
1976 w piłce siatkowej
1977 w piłce siatkowej